Сенеша́с () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Гар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 520 км на південь від Парижа, 85 км на північ від Монпельє, 65 км на північний захід від Німа.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 115 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 237,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Сенешас на сайті французького Національного інституту географії
 Сенешас на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сенешас на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сенешас на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сенешас на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Гар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Гар